Vanessa Bumagny (nascida em São Paulo, São Paulo) é uma cantora e compositora brasileira. Seu primeiro CD foi lançado em 1998, pelo selo Regent Music.

Bibliografia
AMARAL, Euclides. Alguns Aspectos da MPB. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 2008. 2ª ed. Esteio Editora, 2010. 3ª ed. EAS Editora, 2014.

Naturais da cidade de São Paulo
Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Cantores de música popular brasileira